Gniezno (district), een district (powiat) in de Poolse provincie Groot-Polen
 Gniezno (gemeente), een landgemeente in dit district
 Gniezno (stad), een stad in deze gemeente
 Aartsbisdom Gniezno